Илекса — река в Вытегорском районе Вологодской области России. Река берёт начало из Иготозера, впадает в озеро Матенжское. Длина реки составляет 34 км.

К бассейну Илексы относится озеро Ильинское.

Река протекает в болотистой местности. Единственный населённый пункт на реке — посёлок Новостройка (Вытегорский район).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100512102000017681.

Примечания

Ссылки 
 

Реки Вытегорского района
Бассейн Тагажмы